

Presentación previa 
Kevin Krawiet y Albano Olivetti eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Jonathan Eysseric y Quentin Halys ganaron el título tras derrotar en la final Julian Ocleppo y Andrea Vavassori.

Cabeza de serie

 ' Jonathan Eysseric /  Quentin Halys (Campeones)
  Steven de Waard /  Ben McLachlan (Semifinales)

<ol start=3>
  Marin Draganja /  Tomislav Draganja ''(Semifinales)
  Tomasz Bednarek /  David Pel ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Recanati 2017